Кориум

 Кориум () — латинский термин, обозначающий часть кожи (дерма).
  — основная кожистая часть передних крыльев (надкрылий) насекомых.
  — род моли из семейства пядениц.
 Кориум (ядерный реактор) — лавообразный сплав содержимого ядерного реактора, состоящий из смеси ядерного топлива с бетоном, металлическими частями и прочим, который образуется в результате расплавления активной зоны ядерного реактора.